Aldington – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Aldington – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)